Federico Cornaro – włoski kardynał, biskup Padwy w latach 1577–1590.
 Federico Cornaro – włoski kardynał, patriarcha Wenecji w latach 1631–1644.